Clayton kan som auktorsförkortning betyda:

 David R. Clayton
 John Clayton 1686–1773
 William Derek Clayton 1926–

Robotskapade auktorsförkortningar